Großsteingrab Ganløse steht für:

 Großsteingrab Ganløse 1
 Großsteingrab Ganløse 2